Diana Jorgowa ist der Name folgender Personen:

* Diana Jorgowa (Leichtathletin) (* 1942), bulgarische Leichtathletin
 Diana Jorgowa (Sportschützin) (* 1971), bulgarische Sportschützin